Latijnse benaming voor God
 dEUS, een rockband uit Antwerpen
 DeuS, een Belgisch bier van hoge gisting
 Deus (2022), Britse film uit 2022